Città delle cento torri è un appellativo posseduto da molte città il cui aspetto è o è stato caratterizzato dalla presenza di numerose antiche torri, per lo più gentilizie:

Italia 
 Alba (provincia di Cuneo)
 Albenga (provincia di Savona)
 Ascoli Piceno
 Asti
 Bologna
 Chieri (città metropolitana di Torino)
 Lucca
 Pavia
 San Gimignano (provincia di Siena)
 Viterbo
 Tarquinia

Repubblica Ceca 
 Praga